Łączka (zu polnisch laka, ‚Wiese‘) ist der Name von vier Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Masovien:
 Łączka (Długosiodło)
 Łączka (Kotuń)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Łączka (Dębowiec)

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Łączka (Szczecinek)

Siehe auch:
 Łącko